Il singolare del torneo di tennis San Diego Open 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrice Debbie Spence che ha battuto in finale Betsy Nagelsen 6–3, 6–7 (3–7), 6–4.

Teste di serie

 Yvonne Vermaak (semifinali)
 Terry Holladay (secondo turno)
 Patrícia Medrado (primo turno)
 Shelley Solomon (primo turno)

 Jamie Golder (primo turno)
 Lea Antonoplis (primo turno)
 Pilar Vásquez (secondo turno)
 Adriana Villagrán (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

San Diego Open 1984